Nabon peut désigner :
Nabon, la commune du Burkina Faso
Nabon, la commune du Monténégro.
Nabon, canton du Équateur.